Фред може да се односи на:

 Фред (фудбалер, рођен 1983), бразилски фудбалер који тренутно наступа за Атлетико Минеиро.
 Фред (фудбалер, рођен 1993), бразилски фудбалер који тренутно наступа за Манчестер јунајтед.